Белчуг () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Дрегенешть.
 Белчуг () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Некшешть.